Баррика (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 7,36 км². Население — 1487 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бискайи
Города Бискайи